Троица — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Вороновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 5 человек (2 мужчин и 3 женщины). По данным на 2005 год в деревне проживало 4 человека.

География 
Деревня Троица расположена в западной части Троицкого административного округа, примерно в 33 км к западу от центра города Подольска. В 6 км к востоку проходит Калужское шоссе , в 12 км к северо-востоку — Московское малое кольцо , в 4 км к югу — Большое кольцо Московской железной дороги, в 1,5 км к югу протекает впадающая в Пахру река Моча.

К деревне приписано 8 садоводческих товариществ. Ближайшие населённые пункты — село Свитино и деревня Юрьевка, ближайшая железнодорожная станция — платформа 252 км.

История 
В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческая деревня 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону старокалужского тракта, в 23 верстах от уездного города и 4 верстах от становой квартиры, при отвержке реки Мочи, с 16 дворами и 125 жителями (61 мужчина, 64 женщины).

По данным на 1899 год — деревня Вороновской волости Подольского уезда с 176 жителями.

В 1913 году — 36 дворов.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — деревня Свитинского сельсовета Вороновской волости Подольского уезда в 5,3 км от Калужского шоссе и 21,3 км от станции Зосимова Пустынь Киево-Воронежской железной дороги, проживало 234 жителя (106 мужчин, 128 женщин), насчитывалось 47 крестьянских хозяйств.

1929—1946 гг. — населённый пункт в составе Красно-Пахорского района Московской области.

1946—1957 гг. — в составе Калининского района Московской области.

1957—1963, 1965—2012 гг. — в составе Подольского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.

С 2012 г. — в составе города Москвы.

Известные уроженцы 
 Олег Константинович Антонов (1906—1984) — советский авиаконструктор, доктор технических наук.

Примечания 



Населённые пункты Троицкого административного округа